Der Rajon Nachimow (ukrainisch /; russisch /Nachimowski rajon) ist eine Verwaltungseinheit im Süden der Ukraine und gehört zur Stadt Sewastopol. Der Name des Rajons geht auf den russischen Admiral Pawel Stepanowitsch Nachimow zurück.

Der Rajon entstand am 24. April 1957 durch die Vereinigung der Rajone Piwnitschnyj (Norden) und Korabelna.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Siedlung städtischen Typs
 12 Dörfer
 1 Siedlung

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen 

Geographie (Sewastopol)
Nachimow
Pawel Stepanowitsch Nachimow